

Маршаллвілл — місто, штат Джорджія
 Маршаллвілл — селище, штат Огайо